Логвин — українське прізвище, утворене від «Логвин» — народної форми канонічного імені Лонгин.
 Логвин Валентина Петрівна — голова громадського об'єднання «Центр української культури „Січ“», Мінськ.
 Логвин Віталій Дмитрович — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Логвин Гаррі Борисович — скрипаль, народний артист України.
 Логвин Геннадій Борисович (1972—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Логвин Григорій Никонович — український мистецтвознавець і архітектор.
 Логвин Дмитро Гаррійович — диригент, народний артист України.
 Логвин Іван Михайлович — член Ревізійної Комісії КП України в 1949—1960 роках.
 Логвин Юрій Григорович — український художник-графік та письменник.

Також 
 Логвин — село в Україні, у Володарському районі Київської області.